Mweru puede hacer referencia a los siguientes artículos: 
Lago Mweru Wantipa o pantano Mweru, lago y un sistema pantanoso de Zambia.
Mweru-Luapula, sistema conformado por el Lago Mweru y el Río Luapula.
Parque nacional del Mweru Wantipa, área protegida de Zambia.
Lago Moero o Mweru, situado en la frontera entre la República Democrática del Congo y Zambia.